Peter Uhlig  ist der Name folgender Personen:

* Peter Uhlig (Badminton) (* 1938), deutscher Badmintonspieler 
 Peter Uhlig (Biathlet) (* um 1940), deutscher Biathlet 
 Peter Uhlig (Motorsportler) (1940–1971), deutscher Motorradrennfahrer
 Peter Uhlig (Schauspieler) (* 1953), deutscher Schauspieler